Johann Halbritter ist der Name folgender Personen:

* Johann Halbritter (Jurist) (1560–1627), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johann Halbritter (Politiker) (1927–2014), österreichischer Politiker (ÖVP), Burgenländischer Landtagsabgeordneter